Завра́жное се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Кадыйском районе Костромской области.

Административный центр — село Завражье.

История 
Завражное сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Муниципальные образования Кадыйского района
Сельские поселения Костромской области